"Puck" pode significar:
 Puck, satélite de Urano
 Condado de Puck, na voivodia da Pomerânia (Polónia)
 Comuna de Puck, no condado homónimo
 Puck (Polônia), cidade
 Baía de Puck
 Puck, um género de peixes de grande profundidade

Desambiguações de topônimos